Браћа Куленовић се може односити на:

 Браћа Куленовић из Петровца, комунисти и револуционари: Скендер (српски књижевник), Мухамед (сликар) и Музафер (спортиста).
 Улица Браће Куленовић у Травнику (пријератни назив Улице Варош).
 Дјечије обданиште Браћа Куленовић у Травнику (пријератни назив дјечијег обданишта у Травнику).
 Аматерско позориште Браћа Куленовић у Травнику (пријератни назив аматерског позоришта у Травнику).